Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1972 — тридцать второй чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 10 октября по 3 ноября в Тольятти.

Финал — 20 участниц. Порядок проведения: 4 полуфинала — Донецк, Жданов, Клайпеда и Свердловск — в финал попали по 4 призёра из каждого полуфинала; по итогам 31-го чемпиона страны — И. Левитина, М. Раннику, Л. Семёнова и М. Литинская. Борьба за звание чемпионки решалась в последнем туре: одержав очередную победу, чемпионкой СССР впервые стала Литинская — 12 очков. 2—4-е места разделили В. Козловская, Н. Коноплёва и Левитина — по 11½ очков.

Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ. В межзональный турнир попала Литинская, а также Козловская и Коноплёва после дополнительного двухкругового матч-турнира (1. Козловская — 2½ очка; 2. Коноплёва — 2; 3. Левитина — 1½).

Примечательные партии 
В. Козловская — В. Борисенко:
1. d4 Кf6 2. c4 g6 3. Кc3 Сg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Сe3 Кc6 7. Кge2 Лe8 8. Фd2 Сd7 9. 0-0-0 a6 10. g4 b5 11. h4 h5 12. gxh5 Кxh5 13. f4 Кa5 14. Фe1 Кxc4 15. Кg3 Кxe3 16. Фxe3 Сg4 17. Сe2 c5! 18. dxc5 Кxg3 19. Фxg3 bxc3 21. h5 Фb8 22. b3 Фb4 23. hxg6 Фa3+ 24. Крc2 Фb2+ 25. Крd3 c2 26. gxf7+ Кxf7 27. Фh5+ Крg8 28. Фh7+ Крf8 29. Фf5+ Ничья.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 5, март 1973 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1972 год в шахматах
Спортивные соревнования в Тольятти
Октябрь 1972 года
Ноябрь 1972 года
Спорт в России в 1972 году
Чемпионаты СССР в 1972 году